Hajany può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hajany, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
Hajany, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale